Прави́тельство Жюппе́ () — французский кабинет министров периода Пятой республики с премьер-министром Аленом Жюппе:

 Правительство Жюппе (1) — с 17 мая 1995 по 7 ноября 1995 года;
 Правительство Жюппе (2) — с 7 ноября 1995 по 2 июня 1997 года.

Правительства Пятой республики